Ristori ist der Name von

 Adelaide Ristori (1822–1906), italienische Schauspielerin
 Dominique Ristori (* 1952), französischer EU-Beamter
 François Ristori (* 1936), französischer Maler
 Giovanni Alberto Ristori (1692–1753), italienischer Opernkomponist
 Jean Ristori, Rock-Musiker
 Luciano Ristori (* 1948), italienischer Physiker
 Marc Ristori (* 1981), Schweizer Motocross-Fahrer